Boutique hotel è un termine coniato  negli Stati Uniti per indicare dei piccoli hotel di lusso, con un ambiente non convenzionale e intimo.

I boutique hotel si distinguono dai grandi hotel e motel dal fatto che forniscono alloggi e .
Spesso chiamati "design hotel" o "lifestyle hotel", i primi boutique hotel sono nati nei primi anni ottanta nelle grandi città come New York, Londra e San Francisco.

Solitamente, i boutique hotel sono arredati in base a un tema o uno stile particolare. Sebbene siano considerati più piccoli rispetto agli hotel tradizionali (gli standard vanno da 11 fino a 100 stanze), i boutique hotel possono arrivare ad avere centinaia di stanze nelle città più grandi. Questi hotel tendono a conservare la propria particolare identità.

Normalmente le stanze sono fornite di telefono, connessione ad internet, aria condizionata, bar e pay TV. Alcuni hotel offrono anche saloni (usualmente a tema) dotati di bar che spesso vengono aperti anche al pubblico.

Note

Altri progetti 

Alberghi